Die 22. Commonwealth Games fanden vom 28. Juli bis zum 8. August 2022 in der englischen Stadt Birmingham, Vereinigtes Königreich, statt, nachdem dem ursprünglichen Austragungsort Durban in Südafrika die Austragung entzogen wurde. Es waren die dritten Commonwealth Games, die in England stattfanden und die siebten im Vereinigten Königreich.

Vergabe

Erstvergabe 2015 
Im September 2015 wurden die Commonwealth Games 2022 an die südafrikanische Stadt Durban vergeben. Im Februar 2017 erklärte der südafrikanische Sportminister Fikile Mbalula, dass die Regierung die Einstellung ihrer finanziellen Unterstützung der Spiele erwäge: „Wir können nicht über unsere Verhältnisse leben.“ Wenige Wochen später wurde bekannt, dass Durban die Anforderungen der Commonwealth Games Federation (CGF) nicht erfüllen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 83 Millionen Euro in den Ausbau von Sportstätten geflossen. Die Eröffnung war für den 18. Juli 2022 geplant gewesen, den Geburtstag von Nelson Mandela. Es wären die ersten Commonwealth Games in Afrika gewesen.

Die Vergabe der Spiele an Durban wurde von der CGF zurückgezogen, und es wurden alternative Kandidaten gesucht.

Zweitvergabe 2017 
Mit Stand April 2017 hatten neben Toronto, Edmonton (war auch Kandidat der Erstvergabe) und Victoria in Kanada auch Liverpool, London, Manchester und Birmingham im Vereinigten Königreich sowie Sydney, Melbourne, Adelaide und Perth in Australien und Kuala Lumpur in Malaysia Bewerbungen in Aussicht gestellt. Ende September 2017 wurde bestätigt, dass Birmingham offiziell als Großbritanniens Bewerberstadt um die Ausrichtung der Commonwealth Games 2022 ins Rennen geht. Am 21. Dezember 2017 wurde bekannt gegeben, dass Birmingham die £750 Millionen teuren Spiele ausrichtet. Das Alexander Stadium wurde zu diesem Zweck erweitert. Zu den Commonwealth Games standen 30.000 Plätze zur Verfügung. Nach dem Rückbau verfügte es über 18.000 Plätze.

Sportarten 
Auf dem Programm standen 20 Sportarten. Es wurde eine neue Charter der Commonwealth umgesetzt, die neben den bisherigen zehn Kernsportarten (Badminton, Bowls, Boxen, Gewichtheben, Hockey, Leichtathletik, Netball, Rugby Sevens, Squash und Schwimmen) fünf weitere hinzufügte (Judo, Ringen, Straßenradsport, Tischtennis und Triathlon).

Umstritten war der Ausschluss von Schießen, das seit 1966 im Programm war, woraufhin Indien mit einem Boykott der Spiele drohte. Es erfolgte eine Einigung, dass Indien die Schieß- und Bogenschieß-Wettbewerbe in einem separaten Wettbewerb in Chandigarh austragen würde, die jedoch auf Grund der COVID-19-Pandemie abgesagt werden mussten.

Im August 2019 wurde festgelegt, dass Frauen-Cricket im Twenty20-Format dabei sein wird.

Teilnehmende Länder 
Insgesamt nahmen alle 72 Länder des Commonwealth an den Spielen teil und hatten Athleten zu den Spielen entsandt.

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

2022
 
Multisportveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Birmingham